Уикипедия на египетски арабски език () е раздел на египетски арабски език в Уикипедия. Проектът започва работа на 2 април 2008 година.

Статистика

Посещаемост 

Египетски арабски език
Енциклопедии на арабски език
Езици в Египет